Il doppio del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Albert Costa e Rafael Nadal che hanno battuto in finale Andrei Pavel e Michail Južnyj 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Nicolas Mahut /  Fabrice Santoro (semifinali)

 Martin Damm /  Jared Palmer (primo turno)
 František Čermák /  Leoš Friedl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2005